Сахель:

 Сахель — тропічна савана в Африці, яка є переходом між Сахарою на півночі і більш родючими землями на півдні.
 Сахель — область на півночі Буркіна-Фасо.

Див. також 
 Алжирський Сахель — пасмо пагорбів в Алжирі.